Andrássy István (15–16. század) író
Andrássy István (1650–1720) kuruc generális
Andrássy István (?–1784) Békés vármegye főispánja
Andrássy István (1802–1890) kanonok
Andrássy István (1927–2012) zoológus